Schwemme ist ein veralteter Begriff für:
Schwemme (Gaststätte)
Tierschwemme, seichte Stelle in einem Gewässer
Pferdeschwemme
Überschwemmung
Nilschwemme
Holzschwemmanlage

Schwemme steht weiter für:
 Die Schwemme, Gemälde von Hans von Marées

Siehe auch:
Ärzteschwemme
Rentnerschwemme
Sparschwemme